Příjmení Chmelík/Chmelíková nosí více osobností:

 Antonín Chmelík (1891–????) – československý politik
 Antonín Chmelík (malíř) (1924–1995) – český malíř, ilustrátor
 Jan Chmelík (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Chmelík (1921–2002) – československý zahraniční voják
 Ľudmila Pěčová-Chmelíková (* 1955) – československá basketbalistka
 Stanislav Chmelík (1941–2016) – český hudebník

Podobná příjmení 
 Chmelař
 Chmelíček